Plaats in Indonesië
 Talang Durian (Semidang Alas), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Talang Durian (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra